Heterogorgia pacifica är en korallart som beskrevs av author unknown. Heterogorgia pacifica ingår i släktet Heterogorgia och familjen Plexauridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
pacifica